Вуэльта Кастилии и Леона () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанского автономного сообщества Кастилия и Леон. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Испании.

Призёры 

Примечание: В 2001 году второе место в общем зачёте гонки занял Леви Лайфаймер, но в 2012 году его результаты в период с 1 января 1999 года по 30 июля 2006 года и с 7 июля 2007 года по 27 июля 2007 года были аннулированы Международным союзом велосипедистов..

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Кастилии и Леона на FirstCycling
 
 
 

Велогонки в Испании